De Grote Drie is een term die voor diverse toonaangevende trio's wordt gebruikt:

Economie en bedrijfsleven 
 De drie bekendste kredietbeoordelaars: Fitch Ratings, Moody's en Standard & Poor's (S&P).

Politiek
In de Europese politiek verwijst het begrip naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de onderhandelaars van Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten genoemd als de Grote Drie.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt met de 'Big Three' vaak de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie bedoeld, en in het bijzonder de leiders van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill en Jozef Stalin.
In de Nederlandse politiek verwijst men als het gaat om de laatste decennia van de 20e eeuw vaak naar de toen grootste drie politieke partijen, namelijk het CDA, de VVD en de PvdA.
Dries van Agt, Hans Wiegel en Joop den Uyl werden gezien als de Grote Drie van de Nederlandse politiek in de jaren 70.

Literatuur
In de naoorlogse Nederlandse literatuur worden Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch en Gerard Reve als de Grote Drie beschouwd. Het predicaat de Grote Drie werd in de jaren zeventig geïntroduceerd door de literatuurcriticus Kees Fens. In Vlaanderen heeft men het dikwijls over de Grote Vijf, met Louis Paul Boon en Hugo Claus als de twee Vlaamse tegenhangers van de Nederlandse Grote Drie.
De Grote Drie van de Japanse literatuur zijn Junichiro Tanizaki, Yasunari Kawabata en Yukio Mishima.
De Grote Drie van de sciencefictionliteratuur uit de 20e eeuw zijn Isaac Asimov, Arthur C. Clarke en Robert Heinlein.
De Grote Drie van de Franse literatuur uit de 17e eeuw zijn Molière, Jean Racine en Pierre Corneille.

Grieks toneel
 De Grote Drie wordt ook vaak gebruikt als aanduiding voor de 3 grootste Griekse tragedieschrijvers, namelijk Aeschylus, van wie er 7 tragedies over zijn, Sophocles, van wie er ook 7 zijn bewaard en Euripides, van wie er 18 zijn bewaard.

Film
 In de jaren zestig en zeventig werden Michelangelo Antonioni, Federico Fellini en Luchino Visconti door critici als de Grote Drie van de Italiaanse cinema aangeduid.

Games
 In de industrie voor spelcomputers bieden de bedrijven Sony, Microsoft en Nintendo vanaf de zesde generatie van spelcomputers niet-draagbare spelcomputers welke bij elkaar vrijwel de complete (niet-draagbare) markt innamen. Binnen de industrie van de spelcomputers worden zowel deze drie bedrijven als hun huidige spelcomputers beschouwd als de Grote Drie.

Cabaret
 Toon Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld zijn de Grote Drie van het naoorlogse Nederlandse cabaret. Met een knipoog naar deze artiesten was De Grote Drie ook de titel van het derde theaterprogramma van het cabarettrio De Vliegende Panters. Hierin verwoordden zij geloof, hoop en liefde.
 De musical De grote drie uit 2017, geschreven door Lars Boom, ging over drie vrouwelijke grootheden van het Nederlands cabaret: Conny Stuart, Adèle Bloemendaal en Jasperina de Jong.

Muziek
 Plácido Domingo, Luciano Pavarotti en José Carreras worden als De Drie Tenoren ook aangeduid als de Grote Drie.
 Jacques Brel, Georges Brassens en Léo Ferré zijn de Grote Drie van het chanson.
 Willem Vermandere, Zjef Vanuytsel en Wannes Van de Velde zijn de Grote Drie van de Vlaamse kleinkunst.
 Bach, Beethoven en Brahms worden als componisten met uitzonderlijk veel invloed en betekenis wel de drie (grote) B's genoemd.
 De Grote Drie muziekconcerns zijn Universal Music Group (#1), Sony Music Entertainment (#2) en Warner Music Group (#3). Tot de overname van EMI Music in 2012 werden ze de Grote Vier genoemd.

Strips
 Als de Grote Drie van de Nederlandse strip worden traditioneel Pieter Kuhn (Kapitein Rob), Marten Toonder (Bommelsaga) en Hans G. Kresse (Eric de Noorman) genoemd.
 Als de Grote Drie van de Vlaamse strip worden traditioneel Willy Vandersteen (Suske en Wiske), Marc Sleen (Nero) en Bob De Moor (Kuifje, Cori, de scheepsjongen) genoemd.

Tuinbouw
 In de tuinbouw bedoelt men met de Grote Drie de drie populairste gewassen: tomaten, sla en komkommer.

Auto-industrie
 General Motors, Ford en Chrysler zijn de Grote Drie van de Amerikaanse auto-industrie.
 Audi, BMW en Mercedes-Benz vormen de Grote Duitse Drie.
 Renault, Volkswagen en PSA Peugeot Citroën worden de Grote Drie van Europa genoemd.
 Renault, Peugeot en Citroën zijn de Grote Drie van Frankrijk.
 Honda, Toyota en Nissan zijn de Grote Drie van Japan.

Motorfiets-industrie
 Saroléa, FN en Gillet Herstal waren de Grote Drie van de Belgische motorfiets-producenten.

Sport
 In het Nederlandse voetbal worden Ajax, PSV en Feyenoord als de Grote Drie beschouwd. Zij hebben met afstand de meeste landstitels en bekers behaald. Tevens zijn het de enige Nederlandse ploegen die internationale prijzen hebben gewonnen als de Europacup I. Ook zijn het de enige drie ploegen die sinds de start van de Eredivisie hierin ononderbroken hebben gespeeld.
 RSC Anderlecht, Club Brugge en Standard worden als de Grote Drie uit de Belgische voetbalcompetitie beschouwd.
 Manchester United, Liverpool en Arsenal worden als de Grote Drie uit de Engelse voetbalcompetitie beschouwd.
 Het trio Wil Hartog, Boet van Dulmen en Jack Middelburg stond in de Nederlandse motorsport bekend als de Grote Drie. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig behaalden ze grote successen in de 500 cc klasse (ook wel de Koningsklasse genoemd). Samen waren ze goed voor acht GP-overwinningen en diverse podiumplaatsen.
 In het veldrijden worden anno 2023 Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock als de Grote Drie beschouwd, vanwege hun suprematie het hele winterseizoen door.
 Bij bodybuilding en gewichtheffen worden met de Grote Drie de oefeningen squat, bankdrukken en deadlift bedoeld.
 In het tennis worden Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic als de Grote Drie beschouwd, vanwege hun dominantie in het mannen enkelspel sinds 2003.
 In het wielrennen worden anno 2021 Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Wout Van Aert de Grote Drie genoemd.

Zie ook
 De Grote Vier
 De Grote Vijf

Noten 

Bijnaam